Misiaczek – duński film obyczajowy
 Misiaczek – skała wspinaczkowa w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej